Список фільмів Світів DC — послідовність за часом описаних у них подій (у дужках указані роки виходу фільмів).

Події фільмів DC відбуваються у Мультивсесвіті - множині всіх можливих паралельних всесвітів, у яких відбуваються усі існуючі фільми DC. Події ж конкретно цієї франшизи фільмів DC відбуваються у двох альтернативних всесвітах, прозваних фанатами «Hamadaverse» («Хамадаверс», тобто «Всесвіт Волтера Хамади», названий так на честь теперішнього керівника Волтера Хамади) і «Snyderverse» («Снайдерверс», тобто «Всесвіт Зака Снайдера»). Події у двох альтернативних всесвітах відбуваються одночасно.

Випущені фільми

Хамадаверс 
 «Диво-жінка» (2017)
 «Диво-жінка 1984» (2020)
 «Людина зі сталі» (2013)
 «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» (2016)
 «Загін самогубців» (2016)
 «Ліга справедливості» (2017)
 «Аквамен» (2018)
 «Шазам!» (2019)
 «Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)» (2020)
 «Загін самогубців: Місія навиліт» (2021)
 «Миротворець» - телесеріал.

Снайдерверс 
 «Диво-жінка» (2017)
 «Диво-жінка 1984» (2020)
 «Людина зі сталі» (2013)
 «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» (2016)
 «Загін самогубців Девіда Еєра» (на разі фільм не випущений офіційно)
 «Ліга справедливості Зака Снайдера» (2021)
 «Аквамен» (2018)
 «Шазам!» (2019)

Основні події фільмів «Диво-жінка» і «Диво-жінка 1984» є лише спогадами головної героїні фільму Диво-Жінки і не суперечать хронології Снайдерверсу, якщо розглядати їх саме як спогади.

Події фільму «Аквамен» наразі трохи суперечать Снайдерверсу. Зокрема досі незрозуміла ситуація із батьками Мери. У фільмі «Аквамен» Мера постійно називає Нерея своїм батьком, а сам Аквамен в одному з діалогів каже Мері «Ти ж Королівського Роду». Тоді як у фільмі «Ліга справедливості Зака Снайдера» Мера каже, що її батьки померли. Цю проблему можливо виправити у наступних фільмах DC.

Канонічність і відповідність Снайдерверсу подій фільмів «Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)», «Загін самогубців: Місія навиліт» і серіалу «Миротворець» залежать від подій фільму «Загін самогубців Девіда Еєра».

Майбутні фільми кіновсесвітів DC 

 «Чорний Адам» (2022)
 «Шазам! Лють Богів» (25 грудня 2022)
 «Флеш» (2023)
 «Аквамен 2» (2023)
 Майбутні фільми про Диво-Жінку.

Посилання 
 How to Watch All the DC Movies in Order, Including All the Justice League Spin-Offs 
 How to watch DC Comics movies in order – full timeline and chronological order 
 How to Watch the DC Movies in Order (Chronologically and by Release Date) 
 DC Extended Universe

Примітки 

Розширений всесвіт DC
DC Comics
Warner Bros.
Кіновсесвіт
Фантастичні фільми США
Кіносерії
Кіносерії США